Гостиљ може да се односи на:

 Гостиљ (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора, 193 становника
 Гостиљ (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ, 148 становника (1991. године)